Butte (Alasca)
Butte (Dacota do Norte)
Butte (Montana), sede do condado de Silver Bow
Butte (Nebraska)
Condado de Butte
Red Butte
Desambiguações de topônimos